Zarnajew (, englische Transkription Tsarnaev) ist der Name folgender Personen:

 Dschochar Zarnajew (* 1993), US-amerikanischer Student und einer der beiden Attentäter des Anschlags auf den Boston-Marathon 2013
 Tamerlan Zarnajew (1986–2013), russischer Boxer und einer der beiden Attentäter des Anschlags auf den Boston-Marathon 2013